Toponímia: 
 Sedan (Kansas)
 Sedan (Minnesota)
 Cràter Sedan, cràter produït durant els assaigs nuclears de Sedan i situat a la zona de proves de Nevada
 Sedan (Ardenes), municipi francès al departament de les Ardenes, regió de Xampanya-Ardenes 
 Districte de Sedan, districte del departament francès de les Ardenes, regió de Xampanya-Ardenes 
 Miscel·lània:
 Sedan (automòbil), tipus de carrosseria típica d'un automòbil de turisme; 
 Sedan (prova nuclear), prova nuclear superficial realitzada a Nevada el 1962 
 Club Sportif Sedan Ardennes, club de futbol francès de la ciutat de Sedan 
 Batalla de Sedan (1870) episodi de la Guerra francoprussiana